Вілла — розкішний заміський будинок з елементами середземноморського стилю і прилегла земельна ділянка з благоустроєм і озелененням.
 Вілла — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.
 «Вілла» — угандійський футбольний клуб, заснований в 1975 році, названий на честь англійського клубу «Астон Вілла».

Див. також 
 Віла (значення)